Белавинский сельский округ

Московская область 
 Белавинский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2006)

Тверская область 
 Белавинский сельский округ Зубцовского района (до 2005 года)